Jelena Vlagyimirovna Petrova (1966) az Egyesített Csapat színeiben olimpiai bronzérmes orosz cselgáncsozónő
 Olena Jurijivna Petrova (1972) szovjet-orosz születésű Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes ukrán sílövőnő (oroszul: Jelena Jurjevna Petrova)
 Jelena Petrova (1989) észt úszónő, olimpikon